El término Vesiólaya  puede referirse a:

Rusia

Vesiólaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesiólaya (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Vesiólaya (Osetia del Norte - Alania), localidad de la república de Osetia del Norte - Alania, en Rusia.
Vesiólaya (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.

Ucrania

Vesiólaya (Vinnytsia), localidad del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Vesiólaya (Crimea), localidad de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.